V525 Возничего () — одиночная переменная звезда в созвездии Возничего на расстоянии (вычисленном из значения параллакса) приблизительно 13602 световых лет (около 4170 парсеков) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от +12,9m до +9,5m.

Характеристики 
V525 Возничего — красная пульсирующая переменная звезда, мирида (M) спектрального класса M8. Эффективная температура — около 3282 K.

Примечания